Als Baureihe 427 werden bezeichnet:
 ehemalige Bezeichnung für dreiteilige Elektro-Triebzüge der Deutschen Bahn (siehe Stadler FLIRT)
 die Baureihe 427 der ehemaligen Deutschen Bundesbahn, siehe DB-Baureihe ET 27